Scévole de Sainte-Marthe (1536-1623), poète français
 Scévole de Sainte-Marthe (1571-1650), fils du précédent, historien français
 Pierre-Scévole de Sainte-Marthe (1618-1690), fils du précédent, historiographe du roi en 1643.

Homonymie de patronyme